Een verkeersweg:
 N66 (België)
 N66 (Frankrijk)